Alatri – comune italiano.
 Acropoli di Alatri – sito archeologico

Persone 
 Alatrino da Alatri (XII secolo–1237) – religioso italiano
 Antonio da Alatri (XV secolo) – pittore italiano
 Pandolfo da Alatri (anche noto come Pandolfo di Pisa) (XI secolo–1138) – storico e pseudocardinale italiano
 Paolo Alatri (1918-1995) — storico e politico italiano 
 Samuele Alatri (1805-1889) – imprenditore, patriota e politico italiano
 Ugone da Alatri (metà del secolo XI–1121) – cardinale italiano